Новая Бухтарма () — посёлок в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Ново-Бухтарминской поселковой администрации. Находится примерно в 56 км к западу от районного центра, города Зыряновска. Код КАТО — 634835100.

Физико-географическая характеристика 
Расположен на правом берегу Бухтарминского водохранилища вблизи горной цепи Южного Алтая в 101 км от Усть-Каменогорска.

Климат резко континентальный. Летом воздух прогревается в среднем до 23°C, а температура воды в середине июля может достигать 28—30°С.

История 
Прежнее название посёлка — Усть-Бухтарма. «Промышленная» история пос. Новая Бухтарма началась в середине XX века, когда в конце 50х гг. вблизи посёлка обнаружились месторождения высококачественной глины и известняка. Уже в 1961 г. там начали возводить цементный завод. Уже через 10 лет понятие «усть-каменогорский цемент» знала вся страна. Продукцию местного завода использовали при строительстве олимпийских объектов в Москве, Балаковской АЭС, при прокладке линий метро в Киеве, Харькове, высокогорный каток «Медео».

Быстрое развитие предприятия способствовало процветанию всего посёлка: появились больница, библиотека, школа, детские сады, население обеспечивалось светом и теплом. Появилась местная достопримечательность — фонтан в центре Новой Бухтармы. Более того, посёлок стал известен в кругах специалистов как уникальный, благодаря запуску в нём в 1975 году троллейбусного движения, которым не мог похвастаться не только областной центр Усть-Каменогорск, но и многие другие крупные города Союза.

С распадом СССР объём строительства упал, но потребность в цементе не упала, завод не останавливался и продолжал работать. Т.к. внутренняя валюта, из-за политики государства, сильно обесценилась, ориентировочно 1/500, то зарплату рабочим выдавали в натуральном виде (купоны, которые потом обменивались на товары). Все сферы деятельности поселка продолжали развиваться. Отопление и горячая вода, тюльпаны на клумбах, фонтаны, разве могли городские жители представить такое, в поселке с населением в 10 т. населения, все это было реальностью в плоть до конца 90-х годов.

В состав Ново-Бухтарминского поселкового округа также входит база отдыха «Голубой Залив» и сёла Берёзовка и Александровка.

Население 
В 1999 году население посёлка составляло 6270 человек (2928 мужчин и 3342 женщины). По данным переписи 2009 года, в посёлке проживал 5591 человек (2593 мужчины и 2998 женщин).

Религия 
Действуют мечеть, церковь.

Примечания

Ссылки 
 Второе рождение Новой Бухтармы
 Отчет акима поселка Новая Бухтарма о проделанной работе за 2011 год

Населённые пункты Алтайского района (Восточно-Казахстанская область)
Посёлки городского типа Казахстана